Прем'єр-ліга Азербайджану 2017–2018 — 26-й сезон Прем'єр-ліги Азербайджану з футболу. Титул чемпіона за чотири тури до закінчення чемпіонату здобув Карабах (Агдам) (вп'яте поспіль).

Клуби

Турнірна таблиця 

   
 
 
  

Примітки: 
1. Клуб Кешла кваліфікувався до Ліги Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубку Азербайджану 2017—2018.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Офіційний сайт ПФЛ — Професійної Футбольної Ліги Азербайджану 
 Прем'єр-Ліга Азербайджану на soccerway 

2017–2018
Азербайджан
Азербайджан
2017 в азербайджанському спорті
2018 в азербайджанському спорті